Massango peut désigner :
les Massango, un peuple du Gabon
l'isangu (ou massango), une langue bantoue
Massango, une ville d'Angola